Pandolfo I di Capua, detto "Capodiferro" o "Testadiferro" – principe di Capua dal 961 al 981
 Pandolfo II di Capua – principe di Capua dal 1007 al 1014
 Pandolfo III di Capua, detto "il Nero" – principe di Capua dal 1014 al 1021
 Pandolfo IV di Capua, detto "il Lupo degli Abruzzi" – principe di Capua dal 1016 al 1022 (co-reggente), poi dal 1026 al 1039 e infine dal 1046 al 1050 
 Pandolfo V di Capua, conte di Teano – principe di Capua dal 1050 al 1057